Le  FS Gelko Hasselt est un club de futsal belge basé à Hasselt et évoluant en  division belge.

Histoire

Palmarès

Effectif

Notes et références

Notes

Références 

Hasselt
Club sportif à Hasselt